Los sin nombre puede referirse a:

 Los Sin Nombre, grupo musical español de género pop.
 Los Sin Nombre, grupo folclórico argentino.
 Los sin nombre (Els sense nom), película de terror española de 1999.
 Los sin nombre, canción de Porta.